Superprof est une entreprise française de cours particuliers en ligne, fondée en août 2013, par Wilfried Granier.

Cette plateforme en ligne met en relation plus de  d’enseignants et  d’élèves dans le monde dans de nombreux domaines (arts et loisirs, sport et danse, santé et bien-être, musique, langues, informatique, scolaire) qui représentent plus de  et activités. Depuis sa création, l’entreprise a formé plus de 35 millions d'élèves.

L’entreprise compte 200 collaborateurs. Elle est présente dans 41 pays et réalise 21 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

Historique 
En août 2013, Wilfried Granier, ingénieur, ancien consultant chez KPMG et manager chez Ernst et Young, fonde Superprof et s’associe plus tard avec Yann Leguillon, également ingénieur, en fusionnant avec la société Cherchecours.com.

En décembre 2013, après le rachat de cherche-cours.com par Superprof, Yann Leguillon devient directeur général.
Wilfried Granier souhaite alors créer le . L’entreprise se développe très vite grâce à une stratégie de fusions-acquisitions.

En août 2014, l’entreprise débute son développement à l’international et lance Superprof Belgique et Superprof Suisse.

En août 2015, la start-up lance Superprof Espagne. Un mois plus tard, Superprof rachète le site espagnol donprofesor.com.

En 2016, Superprof acquiert son concurrent Miprofeparticular, basé en Espagne et au Mexique, et rachète le site goaulas.com afin de se renforcer au Brésil.

La start-up se lance successivement aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil, en Italie et en Allemagne. Avec sa stratégie d’acquisitions, la plateforme passe de  en février 2014 à plus de  en septembre 2016. L’entreprise propose alors du soutien scolaire ainsi que 250 matières différentes.
En février 2017, Superprof passe le cap d’un million de professeurs certifiés et fait l’acquisition de cademit.it, leader du cours particulier en Italie. Superprof ouvre en Inde, au Chili puis en Argentine et devient la plus grande communauté de professeurs dans le monde.

En 2017, l’entreprise réalise  de chiffre d’affaires.

En 2018, Superprof s'étend à l'Australie, aux Pays-Bas, à la Colombie, à l'Indonésie et au Japon. La start-up fait aussi l’acquisition de la société The Tutor Pages, leader des cours particuliers à domicile à Londres. Cela lui permet d'accélérer son déploiement au Royaume-Uni, un des marchés les plus importants dans l'apprentissage en ligne. Avec  et , Tutor Pages double la communauté de Superprof, qui devient l’une des plus importantes plateformes sur le marché anglais du tutorat.

En 2018, l’entreprise compte plus de 10 millions d’utilisateurs dont près de 4 millions d’enseignants, répartis dans 22 pays (Europe, Brésil, Chili, Argentine, Mexique, USA, Inde et Australie…).

Superprof commence l’année 2019 avec 10 millions de professeurs et lance la Suède, la Pologne, le Nigéria, la Norvège, la Corée du Sud puis l’Afrique du Sud début 2020. Superprof opère alors dans 28 pays et en 14 langues.

En mars 2020, Camille Lemardeley devient directeur général de la société.

En juin, Superprof achète le site tutorhub.com, site anglais des cours par webcam et à distance. Post-confinement, Superprof rachète KursBudur, qui regroupe la plus grande communauté de professeurs turcs.

En juin 2022, Superprof rachète son plus gros concurrent sur le marché français, kelprof.com. Depuis sa création 9 ans plus tôt, la société a réalisé 15 acquisitions.

Superprof comprend une communauté de plus de 20 millions d’enseignants et 35 millions d’élèves dans le monde, étudiant 1000 matières et activités.
La société réunit plus de 200 collaborateurs dans 41 pays et réalise un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros.

Concept 
Superprof est une plateforme de mise en relation entre professeurs particuliers et élèves.

L’objectif de Superprof est de permettre aux professeurs particuliers de partager et transmettre leurs connaissances à travers un catalogue de plus de 1000 matières : scolaire (français, mathématiques, histoire, chimie), langues étrangères (anglais, espagnol, italien, japonais, etc.), sport et danse (surf, coaching sportif, football, roller, salsa, tango, etc.), arts et loisirs (couture, cuisine, arts du cirque, peinture, aquarelle, écriture japonaise, etc.), informatique (Java, Python, data vizualisation, data analyst, etc.), santé et bien-être (méditation, relaxation, yoga, qi gong, massage, respiration, etc.) ou encore musique (piano, guitare, violon, harpe, etc.).

Effectifs et résultats 
Superprof est une start-up bootstrap (qui n’a jamais levé de fonds). L’entreprise est pilotée depuis Paris, où sont présents près de 200 collaborateurs de 31 nationalités différentes, et fait travailler une centaine de prestataires aux quatre coins du monde. A chaque nouvelle implantation, l’entreprise emploie une personne native du pays, chargée de recruter les professeurs particuliers et d’évaluer les start-ups à racheter.

Depuis la création, plus de 35 millions d'élèves ont pris des cours particuliers sur Superprof. En 2022, l’entreprise est présente dans 41 pays.

Campagnes publicitaires 
En août 2022, l’entreprise lance, avec l’agence Buzzman, une campagne de communication à l’échelle nationale, diffusée sur plus de 15 chaînes de télévision dont TF1, Direct 8, Cnews… sur les réseaux sociaux (YouTube, Instagram, Facebook…) et dans le métro parisien.

Classements 
En 2020 et 2021, Superprof fait partie du FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies réalisé par le Financial Times et de l’étude des Champions de la Croissance réalisée par Les Échos et Statista

En 2023, Superprof intègre le classement du FT 120.

Références

Articles connexes 
 Cours particulier

Liens externes 
 

:Catégorie:Éducation